Toponímia:
 Châtillon (Allier), municipi al departament de l'Alier  (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Châtillon (Alts del Sena), municipi al departament dels Alts del Sena  (França)
 Châtillon (Jura), municipi al departament del Jura  (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Châtillon (Roine) o Châtillon-d'Azergues, municipi al departament del Roine  (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtillon (Vall d'Aosta), municipi italià, situat (regió de Vall d'Aosta, França)
 Châtillon (Viena), municipi al departament de la Viena  (regió de Nova Aquitània, França)
 Châtillon-en-Bazois, municipi al departament del Nièvre  (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Châtillon-la-Borde, municipi al departament del Sena i Marne  (França)
 Châtillon-sur-Broué, municipi al departament del Marne  (regió de Gran Est, França)
 Châtillon-sur-Chalaronne, municipi al departament de l'Ain  (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtillon-sur-Cher, municipi al departament del Loir i Cher  
 Châtillon-sur-Cluses, municipi al departament de l'Alta Savoia  (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtillon-Coligny, municipi al departament del Loiret  
 Châtillon-sur-Colmont, municipi al departament de Mayenne  
 Châtillon-sous-les-Côtes, municipi al departament del Mosa  (regió del Gran Est, França)
 Châtillon-en-Diois, municipi al departament de la Droma  (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtillon-le-Duc, municipi al departament del Doubs  (Borgonya - Franc Comtat)
 Châtillon-en-Dunois municipi al departament de l'Eure i Loir  
 Châtillon-Guyotte, municipi al departament del Doubs  (Borgonya - Franc Comtat)
 Châtillon-sur-Indre, municipi al departament de l'Indre  
 Châtillon-sur-Lison, municipi al departament del Doubs  (Borgonya - Franc Comtat)
 Châtillon-sur-Loire, municipi al departament del Loiret  
 Châtillon-sur-Marne, municipi al departament del Marne  (Gran Est)
 Châtillon-en-Michaille, antic municipi al departament de l'Ain  (Alvèrnia-Roine-Alps) 
 Châtillon-sur-Morin, municipi al departament del Marne  (Gran Est)
 Châtillon-sur-Oise, municipi al departament de l'Aisne  (regió dels Alts de França, França)
 Châtillon-la-Palud, municipi al departament de l'Ain  (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtillon-le-Roi, municipi al departament del Loiret  (França)
 Châtillon-Saint-Jean, municipi al departament de la Droma  (Alvèrnia-Roine-Alps)
 Châtillon-sur-Saône, municipi al departament dels Vosges  (Gran Est)
 Châtillon-sur-Seine, municipi al departament de la Costa d'Or  (Borgonya - Franc Comtat)
 Châtillon-lès-Sons, municipi al departament de l'Aisne  (Alts de França)
 Châtillon-sur-Thouet, municipi al departament de Deux-Sèvres  (regió de Nova Aquitània, França)
 Châtillon-en-Vendelais, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 Belleville-et-Châtillon-sur-Bar, municipi al departament de les Ardenes  (Gran Est)
 Cantó de Châtillon, cantó al districte d'Antony (departament dels Alts del Sena, França)
 Cantó de Châtillon-en-Bazois, cantó al districte de Château-Chinon (departament del Nièvre, França)
 Cantó de Châtillon-sur-Chalaronne, divisió administrativa al departament de l'Ain (França)
 Cantó de Châtillon-Coligny, cantó al districte de Montargis (departament de Loiret, França)
 Cantó de Châtillon-sur-Indre, cantó al districte de Châteauroux (departament de l'Indre, França)
 Cantó de Châtillon-sur-Loire, cantó al districte de Montargis (departament de Loiret, França)
 Cantó de Châtillon-sur-Marne, cantó al districte de Reims (departament del Marne, França)
 Cantó de Châtillon-sur-Seine, cantó al districte de Montbard (departament de Costa d'Or, França)
 Cantó de Viry-Châtillon, cantó al districte d'Évry (departament d'Essonne, França)
 Noyal-Châtillon-sur-Seiche, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 Senyoria de Châtillon, diversos indrets
 Vescomtat de Châtillon, jurisdicció feudal de la Gascunya
 Viry-Châtillon, municipi al departament de l'Essonne  (regió d'Illa de França)
 Miscel·lània:
 Primera Batalla de Châtillon (1793), conflicte ocorregut durant la guerra de Vendée a Châtillon-sur-Sèvre, el 5 de juliol de 1793 
 Segona Batalla de Châtillon (1793), conflicte ocorregut durant la guerra de Vendée
 Frédéric Chatillon (1968), home de negocis francès, i assessor de comunicació de Marine Le Pen, líder del partit polític Reagrupament